Ви́ктор Влади́мирович Волончу́нас (род. 19 июня 1949, Орлово, Ярославская область, РСФСР, СССР) — советский и российский политик, глава администрации Ярославля с 18 декабря 1991 по 1995 год, мэр Ярославля с 1995 по 11 апреля 2012 года.

Биография 
Родился 19 июня 1949 года в деревне Орлово Ярославского района Ярославской области. Окончил ГПТУ № 18 в Ярославле по специальности «регулировщик и монтажник радиоаппаратуры». В 1967 году работал регулировщиком радиоаппаратуры. В 1968—1970 годах проходил срочную военную службу. Работал в 1970 году монтажником радиоаппаратуры на Ярославском радиозаводе, затем в 1970—1974 годах мастером производственного обучения в том же ГПТУ-18; с 1974 года — мастером и старшим прорабом строительного управления № 5 треста «Ярнефтехимстрой»; в 1976 году — регулировщиком радиоаппаратуры Ярославского радиозавода. В 1976 году закончил Ярославский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство».

С 1977 года был на партийной работе — сначала инструктор, затем заведующий в промышленно-транспортном отделе Красноперекопского райкома КПСС Ярославля, инструктор отдела строительства обкома КПСС. В 1983 году избран вторым секретарём, в 1987 году первым секретарём Фрунзенского райкома КПСС Ярославля. Параллельно продолжал образование в Высшей партийной школе.

В 1988 году избран первым заместителем председателя, а в 1989 году — председателем исполкома Ярославского городского Совета народных депутатов.

18 декабря 1991 года указом Президента РСФСР назначен главой администрации города Ярославля. В 1994 году избран депутатом Государственной Думы Ярославской области первого созыва.

В 1995 году избран мэром Ярославля. В 1996 году избран депутатом Государственной Думы Ярославской области второго созыва. В 1997 году без отрыва от работы закончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». В 1998 году стал членом Политсовета ярославского регионального отделения «Отечества» и был избран делегатом Учредительного Съезда этой общероссийской политической общественной организации. Весной 1999 года на учредительной конференции единогласно избран председателем городского общественно-политического движения «Ярославль-2000».

В 1999 году переизбран на должность мэра Ярославля на третий срок. В 2000 году избран депутатом Государственной Думы Ярославской области третьего созыва. С 2001 года возглавляет областной Координационный Совет сторонников партии «Единая Россия» и входит в состав национальной делегации РФ в Конгрессе местных и региональных властей при Совете Европы.

В 2003 и 2008 гг. переизбран мэром Ярославля на очередной 4-летний срок, во втором случае — при поддержке 72 % избирателей.

Президент Союза городов Центра и Северо-Запада России, член правления Конгресса муниципальных образований России.

4 июля назначен советником губернатора Ярославской области.

13 октября 2012 года был избран депутатом муниципалитета Ярославля.

8 сентября 2013 года избран депутатом Ярославской областной Думы шестого созыва по единому общеобластному избирательному округу по списку политической партии «Единая Россия». Работает депутатом на профессиональной постоянной основе и является заместителем председателя Ярославской областной Думы шестого созыва. В сентябре 2018 года повторно избран депутатом Ярославской областной думы. В Думе седьмого созыва вновь занял пост заместителя председателя.

Уголовное дело 
В декабре 2008 года на своём Nissan Pathfinder сбил насмерть 57-летнего Александра Смолкова, имевшего 10 детей, после чего оказался госпитализирован с подозрением на инфаркт. Возбуждённое по факту ДТП уголовное дело было прекращено в январе 2009 в связи с отсутствием состава преступления, семье погибшего была выплачена компенсация.

Личная жизнь 
Женат, имеет сына, дочь и внуков. Сын занимал пост главного инженера в контролируемом городскими властями «Ярославльводоканале». Является депутатом муниципалитета Ярославля, и работает генеральным директором контролируемого мэрией Ярославля АО «Ярославльзаказчик».

Награды 
Награждён медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Награждён государственными орденами Почёта и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» (2002), церковным орденом Русской Православной церкви преподобного Сергия Радонежского (2003), нагрудным знаком «Почетный автотранспортник», Юбилейным знаком «За подготовку к 1000-летию города Ярославля» (2010), несколькими медалями. Заслуженный строитель Российской Федерации (1998). Почётный гражданин города Ярославля (2000).

В 2006 году стал лауреатом национальной премии «Россиянин года» — за личный вклад в становление экономической самостоятельности и привлекательности российских регионов.

5 мая 2012 года награждён почётным знаком Минспорттуризма России «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетний плодотворный труд.

Удостоен золотого знака Российской муниципальной академии с формулировкой «За большой личный вклад в становлении и развитие муниципальных образований и местного самоуправления в России». Отмечен знаком-орденом «За заслуги в развитии туризма в России» решением Совета по общественным наградам в индустрии туризма и гостеприимства.

Примечания

Ссылки 
 20 лет правления Виктора Волончунаса: каким мы запомним бывшего мэра. Комсомольская правда

Родившиеся в Ярославском районе (Ярославская область)
Мастера производственного обучения России
Выпускники ЯГТУ
Главы Ярославля
Члены «Единой России»
Почётные граждане Ярославля
Заслуженные строители Российской Федерации
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени
Депутаты Ярославской областной думы
Председатели Ярославского горисполкома
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС